Alexa:
Информационные технологии
 Amazon Alexa — виртуальный ассистент, разработанный компанией Amazon
 Alexa Internet — IT-компания.
 Alexa Toolbar — поисковый апплет для Netscape и Internet Explorer.

Биология
 Alexa (растение) — род цветковых растений семейства Бобовые.

См. также 
 Алекса — значения с кириллическим написанием этого слова.